Le bâtiment de l'Administration du district à Pirot (en serbe cyrillique :  ; en serbe latin : ) se trouve à Pirot, dans le district de Pirot, en Serbie. Il est inscrit sur la liste des monuments culturels protégés de la République de Serbie (identifiant SK 941).

Présentation

Références

Article connexe 
 Monuments culturels du district de Pirot

Pirot
Pirot
Monument culturel protégé en Serbie
Pirot